Мадурай:

 Мадурай — город в штате Тамилнад, Индия.
 Мадурай — округ в штате Тамилнад, Индия.